Mahabalella är ett släkte av svampar. Mahabalella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mahabalella